|-
|(76501)||2000 GH25|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,032|| align=right|1,48|| align=right|4,868||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76502)||2000 GV26|| align=right|14,3|| align=right|3,005|| align=right|0,105|| align=right|11,31|| align=right|5,210||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76503)||2000 GL27|| align=right|15,6|| align=right|2,891|| align=right|0,080|| align=right|2,11|| align=right|4,914||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76504)||2000 GN28|| align=right|14,9|| align=right|2,874|| align=right|0,045|| align=right|1,27|| align=right|4,873||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76505)||2000 GU28|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,074|| align=right|8,55|| align=right|5,609||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76506)||2000 GV28|| align=right|15,3|| align=right|2,931|| align=right|0,025|| align=right|1,57|| align=right|5,016||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76507)||2000 GX28|| align=right|15,2|| align=right|2,933|| align=right|0,077|| align=right|0,94|| align=right|5,023||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76508)||2000 GZ29|| align=right|15,3|| align=right|2,865|| align=right|0,012|| align=right|1,67|| align=right|4,847||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76509)||2000 GQ32|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,088|| align=right|3,31|| align=right|4,275||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76510)||2000 GJ33|| align=right|14,8|| align=right|2,889|| align=right|0,178|| align=right|2,11|| align=right|4,911||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76511)||2000 GT33|| align=right|15,5|| align=right|3,155|| align=right|0,183|| align=right|1,89|| align=right|5,604||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76512)||2000 GL35|| align=right|15,0|| align=right|2,749|| align=right|0,125|| align=right|7,93|| align=right|4,557||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76513)||2000 GY36|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,059|| align=right|8,00|| align=right|5,048||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76514)||2000 GF39|| align=right|14,3|| align=right|3,223|| align=right|0,098|| align=right|17,13|| align=right|5,786||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76515)||2000 GQ39|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,078|| align=right|9,33|| align=right|5,446||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76516)||2000 GX39|| align=right|15,5|| align=right|3,110|| align=right|0,127|| align=right|1,05|| align=right|5,485||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76517)||2000 GT44|| align=right|14,8|| align=right|2,793|| align=right|0,156|| align=right|8,44|| align=right|4,667||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76518)||2000 GY45|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,096|| align=right|3,07|| align=right|4,987||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76519)||2000 GN46|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,102|| align=right|4,41|| align=right|5,551||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76520)||2000 GS46|| align=right|15,1|| align=right|2,984|| align=right|0,148|| align=right|0,33|| align=right|5,154||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76521)||2000 GK47|| align=right|13,6|| align=right|3,193|| align=right|0,132|| align=right|4,83|| align=right|5,706||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76522)||2000 GD51|| align=right|13,9|| align=right|3,202|| align=right|0,112|| align=right|14,60|| align=right|5,729||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76523)||2000 GH51|| align=right|14,2|| align=right|2,687|| align=right|0,187|| align=right|5,12|| align=right|4,404||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76524)||2000 GV52|| align=right|13,8|| align=right|3,077|| align=right|0,162|| align=right|12,75|| align=right|5,397||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76525)||2000 GO53|| align=right|15,3|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|0,99|| align=right|5,841||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76526)||2000 GS54|| align=right|14,9|| align=right|3,017|| align=right|0,055|| align=right|2,05|| align=right|5,240||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76527)||2000 GC56|| align=right|14,9|| align=right|2,742|| align=right|0,150|| align=right|8,80|| align=right|4,540||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76528)||2000 GB59|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,163|| align=right|13,28|| align=right|4,419||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76529)||2000 GA60|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|3,93|| align=right|4,352||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76530)||2000 GE65|| align=right|15,1|| align=right|3,041|| align=right|0,161|| align=right|2,83|| align=right|5,301||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76531)||2000 GT65|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,070|| align=right|10,80|| align=right|5,298||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76532)||2000 GX71|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,156|| align=right|2,04|| align=right|5,599||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76533)||2000 GB73|| align=right|14,8|| align=right|3,178|| align=right|0,124|| align=right|6,13|| align=right|5,666||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76534)||2000 GF73|| align=right|14,0|| align=right|3,206|| align=right|0,066|| align=right|9,39|| align=right|5,740||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76535)||2000 GM73|| align=right|14,7|| align=right|3,080|| align=right|0,056|| align=right|10,20|| align=right|5,404||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76536)||2000 GU74|| align=right|15,1|| align=right|2,856|| align=right|0,079|| align=right|11,29|| align=right|4,825||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76537)||2000 GJ76|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,182|| align=right|9,78|| align=right|4,645||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76538)||2000 GO76|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,110|| align=right|20,16|| align=right|5,799||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76539)||2000 GN78|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,070|| align=right|9,84|| align=right|5,460||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76540)||2000 GL79|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,007|| align=right|11,32|| align=right|5,474||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76541)||2000 GX79|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,080|| align=right|11,12|| align=right|4,698||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76542)||2000 GC81|| align=right|14,5|| align=right|3,168|| align=right|0,119|| align=right|2,27|| align=right|5,637||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76543)||2000 GD81|| align=right|15,0|| align=right|2,784|| align=right|0,088|| align=right|13,44|| align=right|4,644||MBA||13. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76544)||2000 GZ82|| align=right|14,5|| align=right|2,725|| align=right|0,063|| align=right|12,49|| align=right|4,497||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76545)||2000 GE83|| align=right|14,0|| align=right|2,732|| align=right|0,135|| align=right|14,37|| align=right|4,515||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76546)||2000 GF83|| align=right|14,1|| align=right|2,645|| align=right|0,057|| align=right|22,56|| align=right|4,302||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76547)||2000 GS83|| align=right|15,0|| align=right|2,783|| align=right|0,095|| align=right|5,55|| align=right|4,643||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76548)||2000 GV84|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,131|| align=right|13,76|| align=right|4,306||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76549)||2000 GG85|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,184|| align=right|14,18|| align=right|4,395||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76550)||2000 GH85|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,236|| align=right|15,47|| align=right|4,410||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76551)||2000 GG88|| align=right|14,1|| align=right|3,188|| align=right|0,039|| align=right|21,77|| align=right|5,690||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76552)||2000 GM88|| align=right|13,9|| align=right|3,173|| align=right|0,100|| align=right|7,49|| align=right|5,652||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76553)||2000 GD89|| align=right|13,9|| align=right|2,994|| align=right|0,047|| align=right|9,50|| align=right|5,179||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76554)||2000 GK93|| align=right|13,7|| align=right|3,145|| align=right|0,036|| align=right|11,13|| align=right|5,576||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76555)||2000 GW93|| align=right|14,4|| align=right|2,636|| align=right|0,113|| align=right|16,48|| align=right|4,280||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76556)||2000 GV94|| align=right|15,3|| align=right|3,072|| align=right|0,176|| align=right|11,53|| align=right|5,384||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76557)||2000 GB95|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,127|| align=right|9,10|| align=right|5,171||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76558)||2000 GC97|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,154|| align=right|11,24|| align=right|4,256||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76559)||2000 GF97|| align=right|13,7|| align=right|2,670|| align=right|0,061|| align=right|8,59|| align=right|4,363||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76560)||2000 GR98|| align=right|14,1|| align=right|2,950|| align=right|0,009|| align=right|11,78|| align=right|5,067||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76561)||2000 GG99|| align=right|14,5|| align=right|3,081|| align=right|0,081|| align=right|8,56|| align=right|5,408||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76562)||2000 GW101|| align=right|14,8|| align=right|2,620|| align=right|0,156|| align=right|14,79|| align=right|4,240||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76563)||2000 GT103|| align=right|14,9|| align=right|2,740|| align=right|0,021|| align=right|3,66|| align=right|4,536||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76564)||2000 GO105|| align=right|14,3|| align=right|2,848|| align=right|0,131|| align=right|10,04|| align=right|4,804||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76565)||2000 GR106|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,175|| align=right|2,73|| align=right|4,125||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76566)||2000 GB107|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,170|| align=right|5,32|| align=right|4,150||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76567)||2000 GD107|| align=right|14,0|| align=right|3,050|| align=right|0,137|| align=right|5,47|| align=right|5,326||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76568)||2000 GC111|| align=right|14,4|| align=right|2,662|| align=right|0,170|| align=right|11,14|| align=right|4,342||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76569)||2000 GE111|| align=right|14,6|| align=right|3,108|| align=right|0,060|| align=right|3,97|| align=right|5,479||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76570)||2000 GF111|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,172|| align=right|10,83|| align=right|5,436||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76571)||2000 GL112|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,181|| align=right|23,45|| align=right|3,590||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76572)||2000 GX113|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,308|| align=right|3,85|| align=right|5,365||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76573)||2000 GH114|| align=right|15,3|| align=right|3,069|| align=right|0,141|| align=right|3,57|| align=right|5,375||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76574)||2000 GM114|| align=right|13,6|| align=right|2,973|| align=right|0,073|| align=right|15,23|| align=right|5,126||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76575)||2000 GB115|| align=right|14,1|| align=right|2,922|| align=right|0,084|| align=right|3,09|| align=right|4,993||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76576)||2000 GP118|| align=right|15,9|| align=right|2,743|| align=right|0,075|| align=right|2,21|| align=right|4,543||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76577)||2000 GK122|| align=right|15,5|| align=right|3,020|| align=right|0,079|| align=right|8,50|| align=right|5,246||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76578)||2000 GW123|| align=right|14,4|| align=right|3,144|| align=right|0,212|| align=right|11,40|| align=right|5,574||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76579)||2000 GN124|| align=right|14,4|| align=right|2,591|| align=right|0,230|| align=right|7,66|| align=right|4,169||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76580)||2000 GJ132|| align=right|14,5|| align=right|3,123|| align=right|0,068|| align=right|23,08|| align=right|5,519||MBA||10. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76581)||2000 GC135|| align=right|13,3|| align=right|3,230|| align=right|0,143|| align=right|10,31|| align=right|5,805||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76582)||2000 GV135|| align=right|14,7|| align=right|2,754|| align=right|0,053|| align=right|8,10|| align=right|4,569||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76583)||2000 GF136|| align=right|12,4|| align=right|3,229|| align=right|0,028|| align=right|21,29|| align=right|5,801||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76584)||2000 GC138|| align=right|14,9|| align=right|2,893|| align=right|0,030|| align=right|3,37|| align=right|4,920||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76585)||2000 GA140|| align=right|13,9|| align=right|2,965|| align=right|0,067|| align=right|10,90|| align=right|5,105||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76586)||2000 GW141|| align=right|13,3|| align=right|3,345|| align=right|0,032|| align=right|13,78|| align=right|6,116||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76587)||2000 GZ141|| align=right|14,4|| align=right|2,624|| align=right|0,160|| align=right|13,50|| align=right|4,249||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76588)||2000 GK142|| align=right|14,2|| align=right|2,982|| align=right|0,192|| align=right|14,20|| align=right|5,150||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76589)||2000 GQ142|| align=right|14,3|| align=right|2,633|| align=right|0,113|| align=right|13,86|| align=right|4,271||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76590)||2000 GU142|| align=right|14,4|| align=right|2,646|| align=right|0,046|| align=right|11,27|| align=right|4,303||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76591)||2000 GJ143|| align=right|13,7|| align=right|3,234|| align=right|0,080|| align=right|16,81|| align=right|5,814||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76592)||2000 GO148|| align=right|15,0|| align=right|3,106|| align=right|0,144|| align=right|4,63|| align=right|5,474||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76593)||2000 GU154|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,052|| align=right|14,30|| align=right|5,594||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76594)||2000 GB155|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,079|| align=right|9,43|| align=right|5,468||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76595)||2000 GL157|| align=right|15,4|| align=right|2,626|| align=right|0,253|| align=right|12,16|| align=right|4,254||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76596)||2000 GN157|| align=right|13,9|| align=right|2,800|| align=right|0,054|| align=right|16,15|| align=right|4,684||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76597)||2000 GP157|| align=right|14,5|| align=right|2,543|| align=right|0,190|| align=right|12,59|| align=right|4,056||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76598)||2000 GS157|| align=right|14,0|| align=right|3,079|| align=right|0,097|| align=right|11,36|| align=right|5,403||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76599)||2000 GU157|| align=right|15,3|| align=right|2,850|| align=right|0,073|| align=right|6,28|| align=right|4,809||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76600)||2000 GB159|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,073|| align=right|9,65|| align=right|5,133||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76601)||2000 GL159|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,175|| align=right|16,09|| align=right|5,659||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76602)||2000 GS159|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,099|| align=right|13,42|| align=right|4,183||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76603)||2000 GY159|| align=right|14,1|| align=right|3,005|| align=right|0,126|| align=right|16,78|| align=right|5,208||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76604)||2000 GW160|| align=right|14,5|| align=right|3,085|| align=right|0,050|| align=right|10,85|| align=right|5,419||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76605)||2000 GX161|| align=right|13,9|| align=right|3,073|| align=right|0,008|| align=right|11,12|| align=right|5,387||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76606)||2000 GC162|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,142|| align=right|7,60|| align=right|5,346||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76607)||2000 GN162|| align=right|15,3|| align=right|2,533|| align=right|0,197|| align=right|6,67|| align=right|4,030||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76608)||2000 GK163|| align=right|13,3|| align=right|3,007|| align=right|0,046|| align=right|9,21|| align=right|5,213||MBA||10. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76609)||2000 GQ163|| align=right|15,2|| align=right|2,676|| align=right|0,150|| align=right|13,30|| align=right|4,377||MBA||10. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(76610)||2000 GU164|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,074|| align=right|11,17|| align=right|5,343||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76611)||2000 GY165|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,066|| align=right|2,86|| align=right|5,017||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76612)||2000 GB167|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,115|| align=right|19,19|| align=right|4,584||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76613)||2000 GQ167|| align=right|14,4|| align=right|2,990|| align=right|0,087|| align=right|10,22|| align=right|5,170||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76614)||2000 GY167|| align=right|14,4|| align=right|2,981|| align=right|0,094|| align=right|12,40|| align=right|5,145||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76615)||2000 GP169|| align=right|14,5|| align=right|3,173|| align=right|0,062|| align=right|9,02|| align=right|5,652||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76616)||2000 GV172|| align=right|15,2|| align=right|2,984|| align=right|0,052|| align=right|10,07|| align=right|5,153||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76617)||2000 GM173|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,111|| align=right|11,96|| align=right|4,617||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76618)||2000 GY173|| align=right|15,3|| align=right|2,617|| align=right|0,086|| align=right|6,89|| align=right|4,233||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76619)||2000 GB174|| align=right|14,0|| align=right|2,997|| align=right|0,109|| align=right|9,64|| align=right|5,187||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76620)||2000 GO175|| align=right|15,3|| align=right|2,667|| align=right|0,192|| align=right|13,51|| align=right|4,356||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76621)||2000 GF176|| align=right|13,6|| align=right|3,186|| align=right|0,111|| align=right|6,63|| align=right|5,686||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76622)||2000 GY176|| align=right|14,6|| align=right|3,244|| align=right|0,103|| align=right|4,23|| align=right|5,843||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76623)||2000 GS178|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,120|| align=right|13,90|| align=right|4,387||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76624)||2000 GW178|| align=right|13,9|| align=right|3,046|| align=right|0,161|| align=right|11,68|| align=right|5,314||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76625)||2000 GC181|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,072|| align=right|3,46|| align=right|4,664||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76626)||2000 GL182|| align=right|15,0|| align=right|3,101|| align=right|0,172|| align=right|6,09|| align=right|5,461||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76627)||2000 GT182|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,116|| align=right|11,62|| align=right|5,052||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76628)||2000 HC|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,041|| align=right|11,45|| align=right|5,472||MBA||22. april 2000||Kleť||Klet
|-
|(76629)||2000 HG|| align=right|13,2|| align=right|2,658|| align=right|0,140|| align=right|14,01|| align=right|4,334||MBA||23. april 2000||Kurohone||T. Kobayashi
|-
|(76630)||2000 HZ3|| align=right|15,4|| align=right|3,211|| align=right|0,111|| align=right|1,25|| align=right|5,754||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76631)||2000 HX4|| align=right|14,5|| align=right|2,820|| align=right|0,087|| align=right|7,23|| align=right|4,734||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76632)||2000 HJ6|| align=right|15,3|| align=right|3,137|| align=right|0,143|| align=right|2,02|| align=right|5,555||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76633)||2000 HL6|| align=right|15,4|| align=right|3,195|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|5,709||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76634)||2000 HH9|| align=right|15,5|| align=right|3,153|| align=right|0,174|| align=right|1,15|| align=right|5,598||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76635)||2000 HH10|| align=right|14,0|| align=right|2,593|| align=right|0,123|| align=right|8,26|| align=right|4,175||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76636)||2000 HM11|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,075|| align=right|11,33|| align=right|5,405||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76637)||2000 HM12|| align=right|13,8|| align=right|3,127|| align=right|0,159|| align=right|1,39|| align=right|5,529||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76638)||2000 HS14|| align=right|13,2|| align=right|3,131|| align=right|0,146|| align=right|12,30|| align=right|5,540||MBA||29. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(76639)||2000 HP15|| align=right|15,5|| align=right|3,057|| align=right|0,115|| align=right|2,03|| align=right|5,344||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76640)||2000 HR15|| align=right|13,8|| align=right|2,997|| align=right|0,109|| align=right|12,22|| align=right|5,188||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76641)||2000 HT20|| align=right|14,6|| align=right|2,771|| align=right|0,178|| align=right|8,80|| align=right|4,611||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76642)||2000 HD21|| align=right|13,8|| align=right|3,080|| align=right|0,080|| align=right|10,24|| align=right|5,405||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76643)||2000 HH23|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,074|| align=right|23,00|| align=right|5,628||MBA||30. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76644)||2000 HY24|| align=right|14,2|| align=right|2,801|| align=right|0,134|| align=right|9,67|| align=right|4,686||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76645)||2000 HF25|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,165|| align=right|5,83|| align=right|5,586||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76646)||2000 HY25|| align=right|12,9|| align=right|3,213|| align=right|0,107|| align=right|24,44|| align=right|5,759||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76647)||2000 HQ30|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,047|| align=right|16,58|| align=right|5,533||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76648)||2000 HH31|| align=right|13,6|| align=right|3,075|| align=right|0,195|| align=right|18,13|| align=right|5,392||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76649)||2000 HU31|| align=right|13,5|| align=right|3,160|| align=right|0,169|| align=right|23,33|| align=right|5,616||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76650)||2000 HW32|| align=right|13,8|| align=right|3,126|| align=right|0,176|| align=right|18,98|| align=right|5,526||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76651)||2000 HV33|| align=right|14,3|| align=right|2,775|| align=right|0,185|| align=right|10,34|| align=right|4,622||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76652)||2000 HF35|| align=right|14,0|| align=right|3,175|| align=right|0,006|| align=right|15,97|| align=right|5,657||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76653)||2000 HJ35|| align=right|14,4|| align=right|3,111|| align=right|0,065|| align=right|10,50|| align=right|5,486||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76654)||2000 HM35|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,092|| align=right|10,71|| align=right|5,397||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76655)||2000 HK36|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,040|| align=right|12,93|| align=right|4,325||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76656)||2000 HN36|| align=right|13,6|| align=right|3,103|| align=right|0,074|| align=right|11,57|| align=right|5,464||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76657)||2000 HU36|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,063|| align=right|14,03|| align=right|4,256||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76658)||2000 HV36|| align=right|13,8|| align=right|2,689|| align=right|0,152|| align=right|15,82|| align=right|4,408||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76659)||2000 HX36|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,093|| align=right|13,90|| align=right|4,155||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76660)||2000 HC37|| align=right|14,6|| align=right|3,197|| align=right|0,146|| align=right|15,82|| align=right|5,716||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76661)||2000 HP39|| align=right|14,2|| align=right|2,967|| align=right|0,060|| align=right|10,83|| align=right|5,110||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76662)||2000 HB41|| align=right|14,6|| align=right|2,850|| align=right|0,125|| align=right|13,92|| align=right|4,811||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76663)||2000 HJ41|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,109|| align=right|13,34|| align=right|5,316||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76664)||2000 HT41|| align=right|14,2|| align=right|2,659|| align=right|0,178|| align=right|14,15|| align=right|4,336||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76665)||2000 HZ41|| align=right|14,5|| align=right|2,708|| align=right|0,063|| align=right|25,60|| align=right|4,456||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76666)||2000 HV42|| align=right|14,5|| align=right|3,099|| align=right|0,137|| align=right|2,91|| align=right|5,456||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76667)||2000 HW42|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,111|| align=right|10,51|| align=right|5,280||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76668)||2000 HA45|| align=right|14,9|| align=right|2,772|| align=right|0,129|| align=right|4,26|| align=right|4,616||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76669)||2000 HD51|| align=right|15,4|| align=right|2,694|| align=right|0,223|| align=right|4,20|| align=right|4,421||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76670)||2000 HL53|| align=right|16,0|| align=right|2,349|| align=right|0,229|| align=right|5,12|| align=right|3,599||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76671)||2000 HD54|| align=right|14,7|| align=right|2,892|| align=right|0,108|| align=right|4,10|| align=right|4,918||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76672)||2000 HD56|| align=right|13,6|| align=right|3,549|| align=right|0,117|| align=right|12,00|| align=right|6,685||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76673)||2000 HL56|| align=right|14,0|| align=right|3,106|| align=right|0,199|| align=right|2,57|| align=right|5,473||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76674)||2000 HC58|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,019|| align=right|2,18|| align=right|5,471||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76675)||2000 HL61|| align=right|15,1|| align=right|2,955|| align=right|0,105|| align=right|11,72|| align=right|5,078||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76676)||2000 HH62|| align=right|15,9|| align=right|3,023|| align=right|0,036|| align=right|1,57|| align=right|5,255||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76677)||2000 HU62|| align=right|13,4|| align=right|3,140|| align=right|0,241|| align=right|14,56|| align=right|5,564||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76678)||2000 HA63|| align=right|15,0|| align=right|3,168|| align=right|0,128|| align=right|5,63|| align=right|5,639||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76679)||2000 HV63|| align=right|14,2|| align=right|3,208|| align=right|0,150|| align=right|4,70|| align=right|5,746||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76680)||2000 HD64|| align=right|15,0|| align=right|2,701|| align=right|0,135|| align=right|12,34|| align=right|4,439||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76681)||2000 HR66|| align=right|15,5|| align=right|3,100|| align=right|0,124|| align=right|1,85|| align=right|5,458||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76682)||2000 HV66|| align=right|14,7|| align=right|2,963|| align=right|0,067|| align=right|11,03|| align=right|5,100||MBA||26. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76683)||2000 HN68|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,150|| align=right|8,34|| align=right|5,626||MBA||28. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76684)||2000 HS70|| align=right|15,0|| align=right|3,121|| align=right|0,065|| align=right|10,90|| align=right|5,512||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76685)||2000 HA72|| align=right|14,7|| align=right|2,949|| align=right|0,078|| align=right|2,51|| align=right|5,063||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76686)||2000 HN72|| align=right|15,2|| align=right|2,865|| align=right|0,072|| align=right|1,70|| align=right|4,848||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76687)||2000 HA73|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,117|| align=right|14,06|| align=right|4,390||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76688)||2000 HB73|| align=right|14,8|| align=right|3,063|| align=right|0,122|| align=right|12,74|| align=right|5,359||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76689)||2000 HL73|| align=right|14,5|| align=right|3,007|| align=right|0,113|| align=right|13,15|| align=right|5,213||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76690)||2000 HZ73|| align=right|13,8|| align=right|3,238|| align=right|0,079|| align=right|14,44|| align=right|5,827||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76691)||2000 HU75|| align=right|15,2|| align=right|3,168|| align=right|0,238|| align=right|5,88|| align=right|5,639||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76692)||2000 HY75|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,117|| align=right|11,88|| align=right|4,436||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76693)||2000 HD79|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,059|| align=right|22,54|| align=right|4,487||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76694)||2000 HZ79|| align=right|13,4|| align=right|3,240|| align=right|0,013|| align=right|21,95|| align=right|5,830||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76695)||2000 HE80|| align=right|14,1|| align=right|3,122|| align=right|0,135|| align=right|14,93|| align=right|5,515||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76696)||2000 HT81|| align=right|14,3|| align=right|3,118|| align=right|0,172|| align=right|18,31|| align=right|5,504||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76697)||2000 HG83|| align=right|13,8|| align=right|3,113|| align=right|0,198|| align=right|18,83|| align=right|5,491||MBA||29. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76698)||2000 HP83|| align=right|13,9|| align=right|3,116|| align=right|0,164|| align=right|22,46|| align=right|5,500||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76699)||2000 HK85|| align=right|14,7|| align=right|2,711|| align=right|0,077|| align=right|2,88|| align=right|4,462||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76700)||2000 HQ86|| align=right|15,4|| align=right|3,072|| align=right|0,171|| align=right|3,75|| align=right|5,383||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76701)||2000 HQ87|| align=right|13,9|| align=right|2,995|| align=right|0,060|| align=right|12,12|| align=right|5,182||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76702)||2000 HR87|| align=right|14,2|| align=right|2,722|| align=right|0,034|| align=right|12,03|| align=right|4,490||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76703)||2000 HT87|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,106|| align=right|6,97|| align=right|5,546||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76704)||2000 HT88|| align=right|15,3|| align=right|2,917|| align=right|0,029|| align=right|2,46|| align=right|4,982||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76705)||2000 HV89|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,091|| align=right|11,26|| align=right|5,429||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76706)||2000 HV92|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,203|| align=right|17,43|| align=right|4,125||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76707)||2000 HC94|| align=right|13,3|| align=right|3,121|| align=right|0,111|| align=right|22,53|| align=right|5,512||MBA||29. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76708)||2000 HE101|| align=right|14,3|| align=right|3,131|| align=right|0,124|| align=right|4,53|| align=right|5,541||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76709)||2000 HB103|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,092|| align=right|12,55|| align=right|5,121||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76710)||2000 HC105|| align=right|14,7|| align=right|2,747|| align=right|0,116|| align=right|14,59|| align=right|4,552||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76711)||2000 JY2|| align=right|14,6|| align=right|3,057|| align=right|0,019|| align=right|11,75|| align=right|5,344||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76712)||2000 JX4|| align=right|15,5|| align=right|2,965|| align=right|0,071|| align=right|9,08|| align=right|5,105||MBA||3. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(76713)||2000 JT8|| align=right|14,9|| align=right|3,172|| align=right|0,019|| align=right|5,79|| align=right|5,650||MBA||6. maj 2000||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(76714)||2000 JZ9|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,148|| align=right|21,03|| align=right|5,633||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76715)||2000 JK11|| align=right|13,8|| align=right|3,090|| align=right|0,053|| align=right|22,53|| align=right|5,432||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76716)||2000 JF12|| align=right|15,6|| align=right|2,720|| align=right|0,146|| align=right|13,69|| align=right|4,485||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76717)||2000 JP16|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,091|| align=right|12,17|| align=right|5,596||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76718)||2000 JW16|| align=right|13,8|| align=right|2,710|| align=right|0,214|| align=right|14,31|| align=right|4,461||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76719)||2000 JJ18|| align=right|15,3|| align=right|2,598|| align=right|0,221|| align=right|18,41|| align=right|4,187||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76720)||2000 JJ19|| align=right|14,1|| align=right|3,144|| align=right|0,140|| align=right|12,03|| align=right|5,575||MBA||4. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76721)||2000 JW22|| align=right|13,5|| align=right|2,766|| align=right|0,117|| align=right|12,25|| align=right|4,600||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76722)||2000 JJ23|| align=right|14,1|| align=right|2,743|| align=right|0,076|| align=right|7,68|| align=right|4,543||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76723)||2000 JL23|| align=right|14,2|| align=right|2,776|| align=right|0,123|| align=right|8,36|| align=right|4,624||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76724)||2000 JT25|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,068|| align=right|12,00|| align=right|5,452||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76725)||2000 JJ28|| align=right|14,9|| align=right|3,047|| align=right|0,063|| align=right|10,04|| align=right|5,318||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76726)||2000 JK28|| align=right|15,3|| align=right|3,181|| align=right|0,161|| align=right|5,50|| align=right|5,673||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76727)||2000 JE30|| align=right|13,5|| align=right|3,091|| align=right|0,086|| align=right|11,19|| align=right|5,434||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76728)||2000 JE36|| align=right|12,9|| align=right|3,178|| align=right|0,123|| align=right|15,65|| align=right|5,665||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76729)||2000 JZ39|| align=right|14,8|| align=right|3,121|| align=right|0,166|| align=right|2,30|| align=right|5,512||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76730)||2000 JA40|| align=right|13,4|| align=right|3,156|| align=right|0,077|| align=right|14,96|| align=right|5,607||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76731)||2000 JH46|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,113|| align=right|11,56|| align=right|5,417||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76732)||2000 JZ53|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|12,47|| align=right|4,153||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76733)||2000 JG54|| align=right|14,7|| align=right|3,044|| align=right|0,146|| align=right|5,77|| align=right|5,310||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76734)||2000 JK54|| align=right|15,7|| align=right|2,970|| align=right|0,167|| align=right|3,31|| align=right|5,118||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76735)||2000 JN54|| align=right|13,9|| align=right|3,108|| align=right|0,046|| align=right|8,65|| align=right|5,478||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76736)||2000 JA55|| align=right|14,5|| align=right|3,136|| align=right|0,187|| align=right|9,39|| align=right|5,554||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76737)||2000 JG55|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,116|| align=right|8,64|| align=right|4,318||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76738)||2000 JV59|| align=right|14,1|| align=right|3,043|| align=right|0,126|| align=right|10,68|| align=right|5,306||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76739)||2000 JV61|| align=right|13,1|| align=right|3,213|| align=right|0,217|| align=right|14,95|| align=right|5,758||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76740)||2000 JJ64|| align=right|14,7|| align=right|2,792|| align=right|0,165|| align=right|7,24|| align=right|4,664||MBA||4. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76741)||2000 JM65|| align=right|14,5|| align=right|2,988|| align=right|0,167|| align=right|10,87|| align=right|5,164||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76742)||2000 JN65|| align=right|14,0|| align=right|3,178|| align=right|0,058|| align=right|10,48|| align=right|5,665||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76743)||2000 JG66|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,212|| align=right|10,22|| align=right|4,524||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76744)||2000 JZ68|| align=right|14,3|| align=right|2,657|| align=right|0,169|| align=right|12,29|| align=right|4,331||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76745)||2000 JE70|| align=right|14,3|| align=right|3,111|| align=right|0,084|| align=right|11,63|| align=right|5,487||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(76746)||2000 JJ70|| align=right|14,7|| align=right|2,785|| align=right|0,162|| align=right|11,38|| align=right|4,647||MBA||1. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76747)||2000 JO72|| align=right|13,7|| align=right|3,089|| align=right|0,040|| align=right|9,46|| align=right|5,429||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76748)||2000 JS72|| align=right|13,2|| align=right|3,042|| align=right|0,151|| align=right|14,31|| align=right|5,306||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76749)||2000 JV73|| align=right|14,1|| align=right|2,969|| align=right|0,136|| align=right|8,45|| align=right|5,115||MBA||2. maj 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(76750)||2000 JX73|| align=right|13,2|| align=right|3,971|| align=right|0,222|| align=right|13,09|| align=right|7,914||HLD||2. maj 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov